Бонус — премія, безкоштовний додаток.
 знижка, що її надає страховик із суми страхової премії за оформлення договору страхування на особливо вигідних умовах
 сума прибутку страховика, що спрямовується на збільшення страхових сум за договорами страхування
 грошова чи не грошова премія

Страхування